

Anno 
 308 o 308 a.C.

Matematica 
 308 (numero)